Tydeus – postać z mitologii greckiej
 Tydeus – rodzaj roztoczy z rodziny Tydeidae
 (20952) Tydeus – planetoida z grupy trojańczyków